San Juan de Ortega puede hacer referencia a:

 San Juan de Ortega, santo católico.
 San Juan de Ortega, localidad de la provincia de Burgos.
 Monasterio de San Juan de Ortega, en la localidad burgalesa de San Juan de Ortega.
 Cristo de San Juan de Ortega (Burgos), pequeño crucifijo románico de marfil.
 Iglesia de San Juan de Ortega, en el barrio de San Cristóbal de Burgos.